Brittingham ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Brittingham (* 1960), US-amerikanischer Musiker
 Warren Brittingham (1886–1962), US-amerikanischer Fußballspieler